Bateria elèctrica, conjunt d'acumuladors elèctrics, que poden acumular i subministrar electricitat
 Bateria tèrmica, giny per ensitjar energia tèrmica mitjançant una reacció química reversible 
 Bateria d'artilleria, agrupació tàctica i de tir elemental composta per un conjunt d'artillers i de canons 
 Bateria (professió), persona que toca la bateria 
 Bateria (instrument musical), conjunt d'instruments de percussió que és tocat per un sol instrumentista